|-
| 129401 - || 3098 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129402 - || 4093 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129403 - || 4185 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129404 - || 5021 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129405 - || 5046 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129406 - || 5092 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129407 - || 5177 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129408 - || 1045 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129409 - || 2033 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129410 - || 2150 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129411 - || 2154 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129412 - || 2160 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129413 - || 2226 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129414 - || 2231 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129415 - || 2277 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129416 - || 2291 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129417 - || 2613 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129418 - || 2617 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129419 - || 2619 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129420 - || 3114 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129421 - || 3147 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129422 - || 3223 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129423 - || 3379 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129424 - || 3415 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129425 - || 3497 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129426 - || 3516 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129427 - || 4123 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129428 - || 4164 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129429 - || 4289 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129430 - || 4305 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129431 - || 4355 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129432 - || 4506 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129433 - || 4608 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129434 - || 5013 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129435 - || 5017 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129436 - || 5039 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129437 - || 1978 NG || 10 de juliol, 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 129438 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 129439 - || || 4 d'agost, 1980 || Siding Spring || Royal Observatory Edinburgh
|-
| 129440 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129441 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129442 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129443 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129444 - || || 3 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129445 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129446 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129447 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129448 - || || 26 de setembre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129449 - || || 18 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129450 - || 1991 JM || 5 de maig, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129451 - || 1991 KD || 18 de maig, 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 129452 - || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 129453 - || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 129454 - || || 31 d'octubre, 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 129455 - || || 30 de gener, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129456 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129457 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129458 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129459 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129460 - || || 6 d'agost, 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 129461 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129462 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129463 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129464 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129465 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129466 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129467 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129468 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129469 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129470 - || 1993 KC || 20 de maig, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129471 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129472 - || || 15 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 129473 - || 1993 TK || 10 d'octubre, 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 129474 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129475 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129476 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129477 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129478 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129479 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129480 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129481 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129482 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129483 - || || 15 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129484 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129485 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129486 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129487 - || || 3 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129488 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129489 - || || 4 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129490 - || || 9 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129491 - || || 10 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129492 - || || 11 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129493 - || || 29 de gener, 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 129494 - || || 31 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129495 - || || 24 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129496 - || 1995 EK || 5 de març, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129497 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129498 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129499 - || || 23 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129500 - || || 2 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9